Dwa okręty Royal Australian Navy nosiły nazwę HMAS Australia, dla uhonorowania swego kraju:
 HMAS „Australia” − krążownik liniowy typu Indefatigable z okresu I wojny światowej, w służbie od 1913 roku, wycofany w 1922 roku i zatopiony dwa lata później
 HMAS „Australia” − krążownik ciężki należący do podtypu Kent typu County, w służbie od 1928 roku, uczestniczący w działaniach II wojny światowej, wycofany w 1954 roku i złomowany w roku następnym
 nazwa HMAS „Australia” przewidziana była również dla lotniskowca HMS „Invincible”, podczas uzgadniania umowy jego zakupu przez Australię na początku 1982 roku. Umowa została anulowana po wybuchu wojny o Falklandy.

Nazwę HMS „Australia” nosił również brytyjski krążownik pancerny typu Orlando, służący w Royal Navy w latach 1888−1905.

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy australijskich okrętów
Nazwy brytyjskich okrętów